La Vtoraja liga 1997 (in russo: Seconda lega 1997) è stata la 6ª edizione della Vtoraja liga, terza serie del campionato russo di calcio; è stata anche l'ultima con questa denominazione dato che l'anno successivo la serie fu chiamata Vtoroj divizion: in pratica il nome cambiò da "Seconda lega" a "Seconda divisione".

Stagione

Novità
Il numero di club passò da 60 a 61, mentre quello dei gironi rimase fermo a tre. La  passò dal Girone Ovest al Girone Centro, mentre l' fece il percorso inverso.

Rispetto alla scorsa stagione mancarono cinque club in quanto promossi, tre in quanto retrocessi e otto in quanto rinunciatari; in compenso si aggiunsero undici club neo promossi dalla Tret'ja Liga 1996 e cinque club neo retrocessi dalla Pervaja liga 1996, oltre ad una formazione riserve neo iscritta.

Formula
Ciascuno dei tre gironi aveva un numero di partecipanti differente dagli altri, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti per la prima volta tre punti per la vittoria (anziché due), uno per il pareggio e zero per la sconfitta. In tutti e tre i gironi era prevista un'unica promozione (riservata al vincitore del girone), mentre non erano previste retrocessioni, dato che la Tret'ja Liga fu abolita la stagione successiva.

Avvenimenti
La Dinamo-Žemčužina-2 Soči si ritirò dal torneo dopo 9 turni, tutti i suoi risultati furono annullati.

Il Gatčina si ritirò dal torneo dopo 18 turni, tutti i suoi risultati furono annullati.

L'Ėnergija Pjatigorsk si ritirò dal torneo dopo 25 turni, tutte le partite che le rimanevano da giocare furono assegnate a tavolino alle rispettive rivali.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervyj divizion 1998.

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervyj divizion 1998.

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervyj divizion 1998.

Note

Voci correlate 
Vysšaja Liga 1997
Pervaja liga 1997
Kubok Rossii 1997-1998

Collegamenti esterni

1997
Calcio nel 1997